Hans Iversen kan henvise til flere personer:
 Hans Iversen (færøsk politiker) (1886-1984) – færøsk købmand og politiker
 Hans Iversen (grønlandsk politiker) (født 1940) – grønlandsk politiker
 Hans Iversen Wandal (1579-1641) – dansk biskop i Viborg